Ане () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Ане () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Ане () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Ане () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара